Urus bezeichnet

 eine Ethnie in Peru, siehe Urus
 einen Führer der Weißen Horde, siehe Urus Khan
 eine katalanische Gemeinde, siehe Urús
 ugs. die Bewohner Uruguays, insbesondere auch in Bezug auf die Fußball-Nationalmannschaft des Landes
 den zeitweisen Namen der Ursus Traktorenwerk (Wiesbaden)
 das Automodell Lamborghini Urus